Campiche est un nom de famille notamment porté par :

 Ami Campiche (1846-1911), homme politique suisse ;
 Bernard Campiche (1956-), bibliothécaire et éditeur suisse ;
 Christian Campiche (1948-), journaliste et écrivain suisse ;
 Michel Campiche (1922-), écrivain et historien suisse ;
 Samuel Campiche (1914-2004), diplomate et écrivain suisse ;
 Raoul Campiche (1879-1953), archiviste et généalogiste suisse.

Autre 
 Bernard Campiche éditeur, maison d'édition suisse